Le tournoi de Quito  est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, du Croate Ivo Karlović et de l'Italien Marco Cecchinato.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Alejandro Falla, Facundo Argüello et Roberto Carballés Baena.
 En simple, Víctor Estrella Burgos conserve son titre en battant en finale Thomaz Bellucci 4-6, 7-6, 6-2. Il s'agit du deuxième sacre de sa carrière dans la discipline.
 En double, Pablo Carreño-Busta et Guillermo Durán remportent l'épreuve en s'imposant 7-5, 6-4 face à Thomaz Bellucci et Marcelo Demoliner. Il s'agit de leur premier titre respectif dans la discipline sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Quito
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2016
Quito
2016 en Équateur
Tennis en février 2016